Князь Юрий Петрович Трубецкой (; около 1643 — 12 июля 1679) — русский боярин и киевский воевода. От него произошли все князья Трубецкие в Российской империи.

Уроженец Речи Посполитой, сын Петра Юрьевича Трубецкого и Эльжбеты (Елизаветы) Друцкой-Соколинской. В 1654 году русские войска вернули северские земли, лишив польских Трубецких вновь обретённых было родовых владений пожалованных польским королём. В таких условиях боярин Алексей Никитич вывез внучатого племянника Юрия в Россию (1657), где тот принял православие.

Приняв православие, стал в 1660 году стольником. Упомянут в мае 1660 года девятнадцатым чашником во время отпуска в Грановитой палате грузинского царевича Николая. В январе 1661 года подавал вина за государевым столом в Золотой палате.  В мае этого же года был головою первой сотни стольников при встречи цесарских послов, стоял за Земляным городом. В 1662-1663 годах упоминается стольником на различных мероприятиях. В 1673 году получил боярский чин от царя Алексея Михайловича.  В 1673 году воевода в Киеве. В 1676 году держал скипетр на коронации Фёдора Алексеевича, при его помазании и причащении.

Умер в 1679 году. Погребён в Троице-Сергиевом монастыре под Троицким собором.

Семья 
Жена: Ирина Васильевна Голицына (ум. 12 июня 1679 года) —  сестра князя Василия Васильевича Голицына. 

Дети:

 Трубецкой Иван Юрьевич — последний в русской истории боярин. 
 Трубецкой Юрий Юрьевич — отец фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого.

Предки

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Трубецкой Юрий Петрович. стр. 43-44.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20091010212031/http://www.vgd.ru/T/trubecky.htm
 http://ru.rodovid.org/wk/Запись:174254
 http://www.antoniy-k.ru/books/fryzino/17age4.html

Персоналии по алфавиту
Юрий Петрович
Военачальники Русского государства
Умершие 12 июля
Умершие в 1679 году
Воеводы Киева
Бояре
Стольники (Русское государство)